Boraja (planina)
 Boraja (Šibenik)